Autolog steht für:

 den sprachphilosophischen Begriff der Autologie
 im Journalismus für das Problem der Autologisierung
 eine Online-Plattform der Rennspiel-Serie Need for Speed, erstmals 2010 bei Need for Speed: Hot Pursuit
 in der Medizin eine Transplantation körpereigenen Materials